Miejscowości w USA:
 New Lenox – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Will
Gminy w USA:
 New Lenox (ang. New Lenox Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Will